Syrjanskoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Syrjanskoje (Sachalin), in der Oblast Sachalin
 Syrjanskoje (Tomsk), in der Oblast Tomsk, Verwaltungszentrum des Syrjanski rajon